Pombal kan syfta på:

Brasilien 

 Pombal, Brasilien, Paraíba, 
 Ribeira do Pombal (ort), Bahia, 
 Pombal kommun, Brasilien,

Portugal 

 Pombal, Portugal, kommun i Leiria, 
 Pombal (freguesia), Alfândega da Fé, 
 Pombal (freguesia), Carrazeda de Ansiães, 
 Pombal (freguesia), Leiria,